Timeless může být:
 Timeless (album, John Abercrombie) – album amerického jazzového kytaristy Johna Abercrombieho z roku 1975
 Timeless (album, UVERworld) – album japonské skupiny UVERworld z roku 2006
 Timeless (seriál) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2016